Tom Moore peut désigner :
 Tom Moore (1883-1955), un acteur et réalisateur américain ;
 Tom Moore (1920-2021), un militaire et philanthrope britannique.